Die Hessenliga 1969/70 war die 20. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde die Amateurmannschaft von Eintracht Frankfurt, durfte aber nicht in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, aufsteigen. Stattdessen rückte Viktoria Aschaffenburg nach. Absteigen mussten SpVgg Bad Homburg, Hünfelder SV, Hermannia Kassel und SV Wiesbaden.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1969/70 bei asc-neuenheim.de

1970
Fußballsaison 1969/70